Players Tour Championship 2010/2011 – Turniej Finałowy – ostatni, finałowy turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, rozegrany w The Helix w Dublinie (Irlandia) w dniach 16 – 20 marca 2011 roku.

W finale Shaun Murphy pokonał Martina Goulda 4-0.

W Polsce turniej ten transmitowała stacja komercyjna Eurosport.

Nagrody

Finansowe 
 Zwycięzca: 60 000£
 II miejsce: 25,000£
 Półfinalista: 15,000£
 Ćwierćfinalista: 7 500£
 Ostatnia 16: 4,000£
 Ostatnia 24: 2,500£

Najwyższy brejk: 3,000£

Łączna pula nagród: 200,000£

Punktowe 
 Zwycięzca: 3,000
 II miejsce: 2,400
 Półfinalista: 1,920
 Ćwierćfinalista: 1,500
 Ostatnia 16: 1,140
 Ostatnia 24: 840

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju

Zobacz też 
 Premier League Snooker
 Światowy ranking snookerowy 2010/2011

Bibliografia 
 Wyniki turnieju

Linki zewnętrzne 
 Turniej w serwisie http://www.worldsnooker.com 

Players Tour Championship 2010/2011
Sport w Dublinie
2011 w Irlandii

zh:2010-2011斯诺克球员巡回赛#总决赛